Lot kan syfta på

 Lot – en person i Bibeln
 Kung Lot – en figur i keltisk mytologi
 Lot (departement) – ett departement i Frankrike
 Lot (flod) – en flod i Frankrike
 LOT Polish Airlines – ett polskt flygbolag

Geografi

Belgien 

 Lot (ort), Flandern, Provincie Vlaams-Brabant,

Frankrike 

 Lot (departement), departement, Occitanien, 
 Lot (flod), departementet Lot-et-Garonne,

Se även 
 Church of Christ (Temple Lot)